Średni Groń – wschodni wierzchołek Lubania w Gorcach
 Średni Groń – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich